Елена Анатольевна Анкудинова:
 Анкудинова, Елена Анатольевна (род. 1962) — советская и казахстанская шахматистка.
 Анкудинова (Комарова), Елена Анатольевна (род. 1992) — российская биатлонистка.